Andrei Balazs (ur. 12 marca 1986 w Săcele) – rumuński skoczek narciarski, a następnie sędzia tej dyscypliny sportu.

Przebieg kariery 
W sierpniu 2002 w Oberstdorfie po raz pierwszy wystąpił w zawodach Pucharu Kontynentalnego, zajmując 110. miejsce. Nigdy nie zdobył punktów do klasyfikacji PK. Najwyżej w zawodach tej rangi sklasyfikowany był 5 lutego 2005 podczas konkursu w Braunlage (37. miejsce) i dzień później na tej samej skoczni (39. miejsce). Podczas zawodów o Puchar FIS w Vikersund na początku grudnia 2005 zajął 25. miejsce podczas pierwszego konkursu (3 grudnia) i 22. miejsce podczas drugiego konkursu (4 grudnia). Najlepszym rezultatem w zawodach organizowanych przez Międzynarodową Federację Narciarską było 16. miejsce w konkursie FIS Cup w Einsiedeln, osiągnięte 7 października 2006. Jego ostatni występ w zawodach FIS miał miejsce 23 sierpnia 2008 w Predazzo – zajął wówczas 44. miejsce w konkursie FIS Cup.

W 2005 wziął udział w kwalifikacjach do obu konkursów indywidualnych podczas mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w Oberstdorfie, jednak ani razu nie awansował do zawodów głównych.

W 2005 i 2006 został indywidualnym mistrzem Rumunii w skokach narciarskich, zwyciężając w krajowych zawodach w Râșnovie (Valea Strâmbă).

Po zakończeniu kariery został sędzią skoków narciarskich, od 2014 pełni tę funkcję w zawodach międzynarodowych, oceniając między innymi zawody Pucharu Świata mężczyzn i kobiet.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Starty A. Balazsa na mistrzostwach świata – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Starty A. Balazsa na uniwersjadzie – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Starty A. Balazsa na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rumuńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1986